Il singolare femminile del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Amanda Coetzer che ha battuto in finale Mariana Díaz Oliva 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Amanda Coetzer (campionessa)
 Paola Suárez (primo turno)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)

 Magüi Serna (primo turno)
 Tina Pisnik (primo turno)
 Émilie Loit (semifinali)
 Emmanuelle Gagliardi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2003